Жозе Феррейра:
 Феррейра, Жозе Гомеш (1900—1985) — португальский писатель, поэт.
 Феррейра, Жозе Леандро (род. 1959) — бразильский футболист.
 Феррейра, Жозе Марсело (род. 1973) — профессиональный бразильский футболист, правый защитник.